Великое княжество Литовское:

 Великое княжество Литовское — восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год.
 Великое княжество Литовское — неосуществленный проект государства, предложенный в 1811 году.
 Великое княжество Литовское — государство, созданное Наполеоном в 1812 году.
 Великое княжество Литовское — неосуществленный проект государства, предложенный в 1918 году.
 Великое княжество Литовское — трёхтомная энциклопедия на белорусском языке.